Эгамназар Хатамов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1933 году в Ташкентской области. Член КПСС.

С 1951 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1951—1983 гг. — сельскохозяйственный работник в Ташкентской области, председатель колхоза «Победа» Бекабадского района Ташкентской области, председатель Бекабадского райисполкома, первый секретарь Аккурганского райкома КП Узбекистана.

Жил в Узбекистане.

Награды и звания 
 орден Трудового Красного Знамени (10.12.1973, 27.12.1976, 26.02.1981)

Примечания 

Председатели колхозов
Председатели районных исполкомов Узбекской ССР
Первые секретари районных комитетов КП Узбекистана